Хове () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хове, Иво ван — бельгийский театральный режиссер, известный своими авангардными постановками, лауреат Премии Лоуренса Оливье и Тони.
 Хове, Йохан (род. 2000) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Согндал».
Хове ()  —  муниципалитет в Галисии (Испания)
 См. также